businessclass, zakenklasse, niveau van accommodatie in een vliegtuig
Business Class (televisieprogramma), een televisieprogramma van Harry Mens
Business Class (2007), Amerikaanse film uit 2007